Scheinhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Scheinhardt (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Saliha Scheinhardt (* 1946), türkisch-deutsche Schriftstellerin
 Willy Scheinhardt (1892–1936), deutscher Sozialdemokrat, Gewerkschafter und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus